Дмитрий Родин:
 Родин (Суур), Дмитрий (род. 1975) — эстонский хоккеист.
 Родин, Дмитрий Ильич (1912—1992) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Родин, Дмитрий Олегович (род. 1961) — лётчик, Народный Герой Казахстана.